Ewa Kucińska – polska skoczkini do wody
 Ilona Kucińska – polska aktorka
 Zuzanna Kucińska – polska siatkarka

Zobacz też 
 Kuciński